Filistió (actor), (Philistion, ), actor grec nadiu de Nicea o de Magnèsia, que va viure al començament del .
 Filistió (metge), (Philistion, ), metge grec que fou el tutor del metge Crisip de Cnidos i de l'astrònom i metge Èudox de Cnidos, i va viure al segle IV aC.